Cöthen steht für:
 Cöthen (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg, Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg
 Köthen (Anhalt) (1885–1927 amtlich: Cöthen), die Kreisstadt des sachsen-anhaltischen Landkreises Anhalt-Bitterfeld

Siehe auch:
 Köthen (Begriffsklärung)